Projector cinematogràfic, dispositiu opticomecànic emprat per mostrar pel·lícules en projectar-les en una pantalla.
 Projector de diapositives, dispositiu opticomecànic que serveix per veure diapositives 
 Projector de perfils, aparell que serveix per efectuar mesures.
 Projector de vídeo
 Retroprojector, variació d'un projector de diapositives que s'utilitza per projectar imatges 
 Ampliadora, projector de transparències que s'utilitza per obtenir còpies de negatius